Левон Багдасарович (Леонид Борисович) Чиниджанц (4 февраля 1912—1985) — советский театральный актёр, Заслуженный артист Украинской ССР, более 35 лет служил в Одесском русском драматическом театре им. А. Иванова (1948—1985).

Биография 
Родился 4 февраля 1912 года.

В начале 1930-х годов работал в Липецком театре, В 1936—1937 годах в Грозненском русском драматическом театре, в 1938-ом в Брянском театре.

С 1939 года — актёр Кишиневского русского театра.

В годы Великой Отечественной войны, видимо, находился на оккупированной территории, в 1944 году, после проверки контрразведкой «СМЕРШ», направлен служить в РККА. За участие в войне в 1985 году отмечен Орденом Отечественной войны II степени.

С 1948 года и до смерти в 1985 году служил в Одесском русском драматическом театре им. А. Иванова, был указан в составе ведущих актёров труппы театра в статьях о театре в «Театральной энциклопедии» издания 1965 года и «Большой советской энциклопедии» издания 1969 года. Одновременно в 1950—1960 годах снимался в фильмах Одесской киностудии.

30 июня 1951 года был награждён медалью «За трудовое отличие»

Заслуженный артист Украинской ССР (не позднее 1959 года).

Умер в 1985 году.

Фильмография 
 1955 — Тень у пирса — Козлов-Куприянов, диверсант
 1956 — Капитан «Старой черепахи» — Пётр Борисов, часовщик
 1956 — Ты молодец, Анита! — Бакко Террачини, капитан
 1959 — Исправленному верить — Алексей Александрович Грень, вор-рецидивист
 1963 — Мечте навстречу — учёный
 1967 — Особое мнение — бывший следователь
 1967 — Скуки ради — пассажир поезда
 1969 — Сердце Бонивура — эпизод
 1972 — Схватка — эпизод

Примечания

Литература 
 Чиниджанц Левон Багдасарович // Одесса — Кто есть кто, 1794—1994 / Александр Каменный. — Okfa, 1999. — 543 с.
 Чиниджанц Левон Багдасарович (Леонид (Левон) Борисович) // Есть такой театр… / Павел Тихомиров. — Москва: Пробел-2000, 2014. — 394 с.

Ссылки 
 Чиниджанц Левон Богдасарович // ОБД «Подвиг народа»

Персоналии:Одесский русский драматический театр им. А. Иванова